Lady Wood — второй студийный альбом шведской певицы Туве Лу, выпущенный 28 октября 2016 года лейблом Island Records. Лид-синглом альбома стала песня «Cool Girl», выпущенная 4 августа 2016 года. Лид-сингл достиг 15-й строчки в чарте Швеции и 84-й строчки в Billboard Hot 100. Сингл «True Disaster» был выпущен 15 ноября 2016 года в качестве второго сингла альбома. Альбом достиг пика на 11-м месте в Billboard 200. Для продвижения альбома был организован второй тур певицы — Lady Wood Tour.

Критика 

Альбом получил в целом положительные отзывы критиков. На сайте Metacritic он получил средний балл 74, основанный на 16 отзывах. Мэдисон Вайн из Entertainment Weekly похвалила альбом и описала его как самую мрачную, странную и неотразимую поп-пластинку осени. Джон Долан из Rolling Stone высказал мнение, что в альбоме нет ничего, что поразило бы так сильно, как предыдущие синглы певицы «Stay High (Habits)» и «Talking Body», но его минималистское техно-хаузное звучание имеет мрачно очарование.

Список композиций

Чарты

Недельные чарты

Годовые чарты

Примечания 

Альбомы 2016 года
Концептуальные альбомы
Альбомы Island Records
Альбомы Швеции
Альбомы Туве Лу